Gordius alascensis är en djurart som tillhör fylumet tagelmaskar, och som beskrevs av Montgomery 1907. Gordius alascensis ingår i släktet Gordius, och familjen Gordiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Tagelmaskar
alascensis